Гори́чник боло́тный (), или тисели́нум болотный (), — травянистое растение, вид рода Горичник семейства . В случае разделения рода Горичник на ряд более мелких родов вместе с  выделяется в род Thysselinum.

Ботаническое описание 

Многолетнее стержнекорневое травянистое растение. Стебель прямостоячий, достигает 150 см в высоту, ребристый, полый, в нижней части обыкновенно фиолетовый.
Могут быть вкрапления на стебле, сходные со стеблем болиголова. 
Листья 7—40 см длиной и 3—40 см шириной, в очертании треугольно-яйцевидные, дважды — трижды перисторассечённые на линейные или ланцетные дольки; доли первого порядка на черешочках.  Прикорневые листья на длинных полых черешках, стеблевые также черешчатые, влагалища не вздутые.

Соцветия — щитковидные зонтики 5—10 см в диаметре, зонтички в числе 15—40. Обёртка с 7—12 листочками, отогнутыми книзу, с перепончатым краем. Обёрточки с 6—12 линейными листочками. Чашечка с треугольными зубцами. Венчик белый, в бутонах розовый.

Вислоплодник 4—6×2,5—3,5 мм, мерикарпии эллиптические до яйцевидных и почти округлых, голые, сжатые со спинки.

Распространение 
Европейско-западносибирское растение, встречающееся по болотам, заболоченным лесам, по берегам водоёмов, в ольшаниках.

Таксономия

Синонимы 
 , nom. inval., in syn.
 
 
 , nom. inval., in syn.
 
 
 
 , nom. inval., in syn.
 
 , nom. superfl.
 
 
 
 
 , nom. inval., in syn.
 
 
 
и другие.

Примечания

Литература

Ссылки 

Зонтичные
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Растения болот